Il Gruppo II della Zona Americana (Americas Zone) è il secondo livello di competizione della Zona Americana, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2014.

Teste di Serie:
 
 
 
 

Altre: 
 
 
 
 

Formula: 8 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta, suddiviso in quarti di finale, semifinali e finale. Solo la squadra vincitrice della finale viene promossa al Gruppo I nel 2015. Le 4 squadre sconfitte nei quarti di finale disputano delle semifinali parallele a quelle delle quattro vincitrici, in cui però le due sconfitte sono condannate alla retrocessione al Gruppo III nel 2015.

Tabellone

Primo turno

Barbados vs. Cile

Paraguay vs. El Salvador

Bolivia vs. Perù

Guatemala vs. Messico

Secondo turno

Barbados vs. El Salvador

Messico vs. Perù

Play-off

Cile vs. Paraguay

Bolivia vs. Guatemala

Terzo turno

Barbados vs. Messico

Voci correlate
Coppa Davis 2014 Zona Americana Gruppo I
Coppa Davis 2014 Zona Americana Gruppo III

Collegamenti esterni
 

Americhe II